L'edizione 1962-63 della Eredivisie si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Pierre Kerkhoffs del , con 22 reti.

Stagione 
In questa stagione il campionato viene ristretto a sedici squadre rispetto alle diciotto delle passate edizioni; viene vinto dal , che torna così al successo dopo più di un decennio. Questa squadra, nella quale militano tra gli altri Roel Wiersma, Fons van Wissen, Piet Giesen, Lambert Maassen, Pierre Kerkhoffs, Gerard Hoenen, vince per 5-2 il confronto diretto con l' nell'ultima giornata: i Lancieri finiscono così staccati di tre punti. Da segnalare anche l'ingaggio da parte del  dell'allenatore Ernst Happel, mentre strano è il destino del : vince la KNVB beker ma retrocede. Gli fa compagnia il , che però ottiene due sole vittorie e subisce ben centodue gol. Non va benissimo ai campioni in carica del , che finiscono quarti dopo aver recuperato diverse posizioni.
 
La squadra di Rotterdam diventa però la prima compagine olandese a raggiungere le semifinali in Coppa dei Campioni: viene qui eliminata dal  di Eusébio e Mário Coluna. Intanto lo  è la prima compagine olandese a partecipare alla Coppa delle Coppe: il cammino termina al primo turno.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Olanda e ammessa alla Coppa dei Campioni 1963-1964
      Partecipanti alla Coppa Piano Karl Rappan 1963-1964
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1963-1964
      Retrocessa in Eerste Divisie 1963-1964

Verdetti 
   campione dei Paesi Bassi 1962-1963.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1963-1964.
   e  promosso in Eredivisie 1963-1964
  ,  retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
Campionato olandese di calcio